Perzej može značiti:

 Perzej (zviježđe), zviježđe na sjevernom nebu
 Perzej (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Perzej Makedonski, (oko 212. pr. Kr. - Alba Fuciens, oko 165. pr. Kr.), posljednji makedonski kralj